Klokotnica est un toponyme qui peut désigner :
 Klokotnica, une localité du nord de la Bosnie-Herzégovine appartenant à la municipalité de Doboj Istok ;
 Klokotnica, un village du sud de la Bulgarie, site en 1230 de la bataille de Klokotnica.